Листопа́дна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Листопадна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Листопадна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Листопадна вулиця — вулиця в місті Ірміно.
 Листопадна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Листопадна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Листопадна вулиця — вулиця в смт Нова Водолага.
 Листопадна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Листопадна вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці